CS2 steht für:
 die Adobe Creative Suite, eine Sammlung von Design-, Grafik- und Productionprogrammen der Firma Adobe Systems
 die Cäsium-Atomuhr in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig
 die Central Station 2, eine Digitalzentrale von Märklin für die Modellbahn; siehe Märklin Systems

CS2 steht für:
 die chemische Formel von Kohlenstoffdisulfid

CS2